«Детское Евровидение» () — ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран-членов Европейского вещательного союза. Аналог песенного конкурса «Евровидение» с тем отличием, что в качестве исполнителей выступают дети и подростки до . Конкурс транслируется по телевидению и радио на территории всей Европы и в некоторых странах других частей света, а также в Интернете.

История 

Первый конкурс был организован 15 ноября 2003 года в связи с успехом скандинавского конкурса . Изначально основные скандинавские телекомпании участвовали в организации «Детского Евровидения», однако затем, с 2006 года, они прекратили это участие и вернулись к организации конкурса «MGP Nordic». «Детское Евровидение» продолжило своё существование, организовываясь страной, принимающей конкурс у себя (каждый год она выбирается заранее).

Исполнительным супервайзером конкурса с 2004 по 2010 год являлся Сванте Стокселиус. С 2010 до 2012 года исполнительным продюсером конкурса выступал заместитель председателя Белтелерадиокомпании Александр Мартыненко. Сопродюсером конкурса в 2007, 2008 и 2010 годы является Детский фонд ООН.

Не один раз участники детского конкурса участвовали во взрослом конкурсе. В 2021 году сразу двое представителей «Детского Евровидения» вошли в топ-10: Стефания, представлявшая Нидерланды на детском конкурсе в 2016 году и занявшая 8 место, заняла 10 место, представляя Грецию и Дестини Чукуньере, победившая на детском конкурсе в 2015 году, заняла 7 место.

Правила 

Правила конкурса основаны на правилах взрослого «Евровидения», но в то же время имеют большое количество отличий. Как и во взрослой версии, страна, как участник, представляет телевизионного вещателя из этой страны. Конкурс проходит в одной из участвующих стран.

Конкурс проводится следующим образом:
 Каждая страна, участвующая в конкурсе, различными способами выбирает исполнителя и песню. В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте от9 до .
 Максимальное количество стран, участвующих в детском конкурсе,—18. Однако в 2018 году в Минск поехало 20 стран, а в 2019 и 2021 годах участвовало 19 стран.
 Каждая песня из каждой страны исполняется один раз и в живом голосе (голос исполнителя не может быть заранее записан).
 Каждый имеет право голосовать за понравившуюся песню независимо от своей страны.
 Кроме того, в каждой стране работает национальное жюри в составе  (трое взрослых и двое детей).
 Баллы жюри и телезрителей суммируются.
 Глашатаи будут объявлять только 12 баллов, а остальные баллы будут отображаться в инфографике.
 Результаты телезрителей объявляются ведущими, начиная с наименьшего балла до наибольшего.
 Победителем признаётся страна, чья песня набрала наибольшее количество очков.

Требования к песне 
 Песни на «Детском Евровидении» должны быть новыми и нигде не опубликованными коммерчески.
 Продолжительность песни должна варьироваться в пределах от   до (с 2013 года) .
 При создании песни необходимо максимальное участие ребёнка-исполнителя.
 На сцене могут находиться не более 6 исполнителей.
 От исполнителя требуется «живое» пение, использование фонограммы голоса запрещено. Разрешается использование фонограммы-«минусовки», то есть записи аккомпанемента, а также использование записанного бэк-вокала (в отличие от взрослого конкурса, где использование записанного бэк-вокала не допускалось до 2021 года).
 Песня должна быть написана на государственном языке страны-исполнителя (в отличие от взрослого конкурса, где может использоваться любой язык). Однако существуют и исключения.

Отличия от взрослого конкурса 
Кроме указанных выше, существуют следующие отличия от взрослого конкурса:
 Страна-победитель на детском конкурсе не получает автоматического права на проведение конкурса в следующем году (в отличие от взрослого конкурса, где страна-победитель такое право имеет). Страна, в которой будет проведён конкурс в следующем году, определяется заранее.
 Исполнитель обязан иметь гражданство государства, которое он представляет, либо проживать в нём не менее двух лет. Во взрослом конкурсе гражданство исполнителя не имеет значения.
 Существуют ограничения одежды детей-участников, она не должна быть сочтена за взрослую.
 Также имеется несколько этических правил, касающихся факта, что участники конкурса — дети.
 С 2003 по 2007 года присутствовало только телезрительское голосование, а с 2008 года присутствует голосование 50/50 и с 2017 года начало работать онлайн голосование на официальном сайте конкурса.

Основная информация конкурсов

Слоганы конкурсов 
Начиная с 2005 года каждый конкурс проходит под своим слоганом (темой). Исключением стало лишь «Детское Евровидение — 2010», когда конкурс проходил без своего слогана: первоначально утверждённый слоган  («Почувствуй волшебство!») был затем отменён.

Победители

Страны-участницы 

В конкурсе песни «Детское Евровидение» могут участвовать страны, входящие в Европейский вещательный союз или Совет Европы. Кроме того, в конкурсе участвуют расположенные в Азии государства: Армения, Израиль, Кипр, а также частично расположенные в Европе и Азии: Азербайджан, Грузия, Казахстан, Россия, и страна южного полушария — Австралия.

Всего в конкурсе в разное время принимали участие 40 стран: Австралия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Словения, Украина, Уэльс, Франция, Хорватия, Черногория, Швеция, Швейцария; а также ныне несуществующая страна — Сербия и Черногория.

Страны, ранее принимавшие участие, но не участвующие в настоящее время: Австралия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Израиль, Кипр, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Уэльс, Хорватия, Черногория, Швеция, Швейцария.

Уходы, возвращения и дебюты 
 Чтобы распустить объединённые ячейки, нажмите на ячейку «Год».

Таблица мест 
Порядок сортировки: первое участие в конкурсе, первая победа, наивысшее место, алфавитный порядок.

Возвращение исполнителей 

 Больше всего исполнители возвращались от Латвии, России, Швеции, Белоруссии и Македонии.
 Екатерина Рябова, Валерия Енгалычева и Татьяна Меженцева — единственные исполнители, которые участвовали более одного раза.
 Валерия Енгалычева — единственный в истории конкурса представитель сразу двух стран: Молдавии (2011) и России (2012)

Рейтинг стран-участниц 
В таблицах ниже указан рейтинг стран — участниц конкурса песни «Детское Евровидение» с 2003 по 2021 год. Список отсортирован по количеству занятых мест (I,II, III, IV,V), затем, если у стран одинаковые результаты, по количеству участий, далее по алфавиту. Жирным выделены наибольшие показатели в каждом столбце, соответствующему своей категории.

В таблице ниже указаны страны, которые никогда не занимали места с первого по пятое. Список отсортирован по наивысшему занятому месту, затем, если у стран одинаковые результаты, по количеству участий, далее по алфавиту.

Общая таблица стран-участниц

Сводная таблица стран-участниц

12 баллов 
Здесь указано, какая страна получила высшие 12 баллов с 2003 по 2022 год.

См. также 
 «Танцевальное Евровидение»
 «Магическое цирковое шоу»
 «Евровидение»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 EscKaz
 «Детское Евровидение». История и традиции конкурса